Coroieni:
 Comuna Coroieni, Maramureș (sau: Coruieni, Corui, ) este o comună în județul Maramureș, Transilvania
 Coroieni, un sat în partea de sud a județului Maramureș

Toponime românești